Bedingungsanalyse steht für:

 Verhaltens- und Problemanalyse
 Bedingungsanalyse als Teil der Unterrichtsplanung